Příjmení Scheel nosí více významných osobností:

 Mildred Scheel (1932–1985) – německá lékařka
 Sebastian Scheel (malíř) (1480–1554) – rakouský malíř
 Walter Scheel (1919–2016) – německý politik